Le Championnat du Portugal de football D2 1995-1996 est la  de la compétition qui voit le sacre du Rio Ave Futebol Clube.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Paulo Jorge Vida Ribeiro qui inscrit 22 buts avec le Desportivo das Aves.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1995-1996
 Coupe du Portugal de football 1995-1996

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Portugal
Football D2
Football D2